Donado – cognome italiano
 Rodrigo de Oliveira Donado – calciatore brasiliano